BM poate fi:
 Bermuda, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .bm, domeniu de internet de nivel superior, pentru Bermuda
 Birmania fostă (Myanmar), codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Banca Mondială
 Muzeul Britanic, prescurtarea numelui englez British Museum
 Business Magazin, revistă financiară din România